3 miejscowości w Polsce: 
 Świeszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica 
 Świeszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze 
 Świeszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice